Кулачное право () — решение споров силой оружия.

Эта форма решения споров своими силами, не прибегая к помощи государственных органов, была широко распространена, особенно в Германии в XI-XIII веках.

В современных правовых системах применение кулачного права запрещено. Единственное исключение — самооборона.

См. также 
 Самосуд
 Закон джунглей
 Дуэль

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article067229.html Кулачное право в БСЭ]

История права Германии